Educació:
 Universitat Pompeu Fabra, universitat pública situada a Barcelona creada el 1990
 Universitat de la Polinèsia Francesa, institució d'educació superior de la Polinèsia Francesa situada a Tahití i creada el 1999
 University Press of Florida, branca editorial acadèmica del Sistema Universitari Estatal de Florida

 Política:
 Union populaire française, secció separatista del Partit Comunista Francès (1939)
 Union pour la France, una coalició electoral a França (1992–1997)
 Samyukta Jana Morcha (United People's Front), coalició electoral del Nepal creada pel Partit Comunista de Nepal (1991-2002)

 Miscel·lània:
 Unified Power Format, nom popular de l'estàndard de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE)
 UPF-Centre for Animal Ethics, centre d'estudis amb seu a la Universitat Pompeu Fabra